

Personnalités 

 Ilse Losa (1913-2006), écrivaine portugaise ; 
 Isabella Losa (1491-1564), docteure en théologie et religieuse italienne.

Lieux 

 Chartreuse de Losa, ancien monastère chartreux, dans le Piémont, en Italie ;
 Losa, village romain abandonné dans la plaine landaise, près du cours d'eau de la Gourgue, voir étang de Cazaux et de Sanguinet ;
 Losa del Obispo, commune d'Espagne de la province de Valence dans la Communauté valencienne ;
 Nuraghe Losa, site archéologique avec rempart et tour du  millénaire avant J.-C., en Sardaigne, Italie ;
 Valle de Losa, commune d'Espagne dans la communauté autonome de Castille-et-León, province de Burgos.